Waka o yamato-uta, gènere de la poesia japonesa clàssica i un dels principals gèneres de la literatura japonesa
 Waka (canoa), embarcacions maoris, en general canoes de grandària variada
 Waka (mitologia), deessa llangardaix de la mitologia hawaiana